Inauguracyjny konkurs cyklu Letniego Grand Prix w skokach narciarskich w sezonie 2016 odbył się we francuskim Courchevel na skoczni Tremplin Le Praz. Konkurs indywidualny rozegrano 16 lipca, natomiast kwalifikacje do niego dzień wcześniej.

Skocznia

Program zawodów

Jury

Wyniki 
Kwalifikacje (15.07.2016)

Konkurs indywidualny (16.07.2016)

Bibliografia

Uwagi 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2016
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Courchevel
2016 we Francji